Катышка:
 Катышка — река в России, приток Емца.
 Катышка — прежнее название посёлка Голышманово Тюменской области.
 Катышка — деревня в Свердловской области.